SCO est le sigle de :
 Le SCO d'Angers, club français de football fondé en 1919.
 SCO Shareable Content Object (voir à SCORM) ce composant e-Learning interopérable est standardisé par ADL
 Une de ces deux sociétés :
 Santa Cruz Operation - Une société créée en 1979 en Californie, qui a vendu ses activités Unix et les marques commerciales associées en 2001, puis a été renommée Tarantella ;
 SCO Group - Une société créée dans l'Utah sous le nom de « Caldera Systems », qui a acheté les activités Unix de Santa Cruz Operation en 2001. La transaction comprenait le transfert de deux divisions de l'ancienne Santa Cruz Operation et de la marque déposée « SCO ». Caldera a ensuite changé son nom en « SCO Group ».
 Scottish Chamber Orchestra, un orchestre écossais.
 Le Shanghaï cooperation organization, organisation intergouvernementale asiatique (Organisation de coopération de Shanghai).
 Le code de pays pour l'Écosse, utilisé sur les nouvelles plaques d'immatriculation écossaises au format Union européenne.
 Scorpius, Scorpii, le nom latin et son génitif de la constellation du Scorpion.
 Self-CheckOut, caisses libre-service : Caisses permettant au client de scanner lui-même les produits qu'il souhaite acheter. 

sco est le code ISO 639 alpha-3 du scots, langue écossaise.

Code
Sigle de 3 caractères